Un schauspielhaus est un bâtiment principalement utilisé pour la représentation de pièces de théâtre dans le monde germanique.
C'est également l'appellation de plusieurs bâtiments :
 Schauspielhaus Graz
 Deutsches Schauspielhaus (Hambourg)
 Schauspielhaus (Zurich)